Лео́нтьевский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Леонтьевский переулок — улица в Москве.
 Леонтьевский переулок — переулок в историческом районе Пороховые Санкт-Петербурга, в 1978 году вошедший в застройку улицы Коммуны.

См. также 
 Леонтьевская улица